Ву́лиця Трактори́стів — назва вулиць у деяких населених пунктах України та Росії.

Вулиця Трактористів — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Трактористів — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Вулиця Трактористів — вулиця в місті Вологда.
 Вулиця Трактористів — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Вулиця Трактористів — вулиця в місті Красноярськ.
 Вулиця Трактористів — вулиця в місті Перм.

Вулиці